Chisum ist der Familienname von:
 John Chisum (1824–1884), US-amerikanischer Rinderbaron und Großgrundbesitzer

Chisum bezeichnet:
 Chisum (Film), Western von Andrew V. McLaglen aus dem Jahr 1970